Агава:

 Агава — род растений семейства Агавовые.
 Агава американская — вид растений относящийся к роду Агава семейства Агавовые.
 Агава бовикорнута — суккулент, вид рода Агава (Agave) семейства Агавовые.
 Агава Вильморена — суккулент, вид рода Агава (Agave) семейства Агавовые.

В мифологии и религии
 Агава — в древнегреческой мифологии менада (вакханка).
 Агава — в древнегреческой мифологии одна из нереид.
 Агава (река) — библейская река.

Персоналии
 Агава, Хироюки (1920—2015) — японский писатель и литературный критик, представитель литературной группы «Третьи новые».

Прочее
 Агава — российская региональная телекомпания, вещающая в Омске.
 Агава — российская IT-компания
 Агава — российская музыкальная группа.